Béatrice Descamps peut désigner :

 Béatrice Descamps (1951-), femme politique française, ancienne sénatrice Les Républicains du Nord ;
 Béatrice Descamps (1961-), femme politique française, députée Les Constructifs de la  du Nord.